Lidija Horvat, hrvatska rukometašica

 Lidija Horvat-Dunjko, hrvatska sopranistica